Tenisový turnaj ATP Gerry Weber Open 2009 se konal ve dnech 8. - 14. června v německém Halle venku na travnatém povrchu. Odměny činíly 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Halle Open
Tenis v Německu v roce 2009